Adilcevaz (district), een district van de Turkse provincie Bitlis
Adilcevaz (stad), de hoofdplaats van het district